Monos bezeichnet:

 Monos Fahrzeugfabrik, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller
 Monos Fahrzeug AG, ehemaliger österreichischer Fahrzeughersteller
 Monos, Markenname des ehemaligen österreichischen Fahrzeugherstellers Krauseco Werkzeugmaschinen
 Monos (Insel), eine zu Trinidad und Tobago gehörige Insel
 Monos – Zwischen Himmel und Hölle, kolumbianisches Filmdrama aus dem Jahr 2019